Kibira ist der Familienname folgender Personen:

 Acquirino Francis Kibira (* 1958), ugandischer römisch-katholischer Bischof

Kibira ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kibira-Nationalpark in Burundi  

Siehe auch:
 Kibiras
 Kibera
 Kibyra